Михаи́л Вячесла́вович Ани́син () — российский хоккеист, нападающий.

Биография 

Воспитанник ЦСКА. Первый год провёл в клубе «Химик» (Воскресенск), за который в 7 матчах не набрал ни одного очка. В следующем сезоне вернулся в родной клуб ЦСКА, полгода спустя перешёл в «Крылья Советов», где в сезоне 2007/2008 стал лучшим бомбардиром высшей лиги.

В апреле 2008 года был приглашён в «Авангард», но решил, что игровой практики в клубе у него будет мало, и принял решение играть в «Сибири». Между ним и менеджером «Авангарда» Анатолием Бардиным была заключена устная договорённость, что через два года Анисин будет играть в этом клубе. Однако в 2010 году Анисин перешёл в «Северсталь», где завоевал звание лучшего игрока команды в сентябре 2010 года по версии болельщиков.

В сезоне 2010/11 провёл 16 игр (3+1), но уже 11 ноября было объявлено об его обмене в «Югру». Однако 8 января 2011 года Анисин был отзаявлен. 19 января подписал контракт с «Витязем», где стал одним из лидеров, в 48 матчах набрав 34 (18+16) очка.

12 января 2012 года стал игроком московского «Динамо», с которым выиграл Кубок Гагарина, став с 14 заброшенными шайбами лучшим снайпером серии плей-офф. Тем не менее, по окончании сезона стало известно о том, что Анисин возвращается в чеховский клуб, однако спустя некоторое время руководители клубов приняли решение о сохранении прав на хоккеиста за «Динамо».

В канун 2013 года перешёл в «Северсталь». До перехода в «Северсталь» спортивные права на Анисина принадлежали КХЛ, в свою очередь Лига выкупила их у московского «Динамо» по итогам внутреннего конфликта в столичном клубе. В октябре 2013 года перешёл в «Донбасс» (Донецк, Украина). 21 октября 2013 года провёл первый матч на выезде против московского «Динамо». 16 ноября 2013 года «Донбасс» выступил с официальным заявлением относительно расторжения контракта с игроком.

В конце 2018 года перебрался в Румынию в команду «Чиксереда», за которую отметился дублем в дебютном матче, в полуфинале кубка Румынии.

13 июля 2019 года подписал пробный контракт с российским клубом «Сочи», но был отчислен из клуба через несколько месяцев за нарушение спортивного режима.

В октябре 2019 года подписал контракт с узбекским клубом «Хумо».

30 декабря 2020 года подписал контракт с аутсайдером ВХЛ клубом «Ижсталь». 12 февраля 2021 покинул «Ижсталь».

Достижения 
 Лучший бомбардир Высшей лиги сезона 2007/08
 Участник матча «Всех звёзд» КХЛ 2012
 Обладатель Кубка Гагарина 2012
 Лучший снайпер Кубка Гагарина 2012

Семья 
Отец — советский хоккеист Вячеслав Анисин, мать — Тамара Анисина, единокровная сестра (дочь отца от первого брака с фигуристкой Ириной Черняевой) — чемпионка мира и Олимпийских игр в танцах на льду Марина Анисина.

Статистика

Клубная карьера 

В свободное от хоккея время занимается пением.

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Обладатели Кубка Гагарина
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Донбасс»
Игроки ХК «Чиксереда»
Игроки ХК «Сочи»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Хумо»
Игроки ХК «Ижсталь»
Игроки ХК «Гуменне»
Игроки ХК «Чебоксары»
Игроки ХК «Металлург» Жлобин